Em 10 de janeiro de 2023, Constantino II (em grego: Κωνσταντίνος Β'''), Chefe da Casa Real da Grécia, que reinou como o último Rei dos Helenos de 6 de março de 1964 a 1 de junho de 1973, morreu em Atenas aos 82 anos. Constantino foi colocado em terapia intensiva, antes de morrer dias depois no hospital. Sua morte foi inicialmente anunciada por um relatório da Associated Press, que fazia referência à equipe do hospital, no entanto, o escritório particular de Constantino posteriormente divulgou uma declaração formal de morte. O governo grego recusou o pedido da família para um funeral de estado. Em 16 de janeiro, o corpo de Constantino ficou exposto ao público na Capela Agios Eleftherios, em Atenas, das 6h às 10h (UTC+2), seguido de um funeral ao meio-dia na Catedral Metropolitana de Atenas. Ele foi enterrado em particular no Palácio Tatoi por sua família.

 Antecedentes 
Nos últimos anos de sua vida, Constantino vinha enfrentando problemas de "coração crônico". Em setembro de 2022, devido a problemas de saúde, ele não pôde viajar para o Reino Unido para comparecer ao funeral de estado da rainha Elizabeth II, esposa de seu primo em primeiro grau, o príncipe Philip. Sua última aparição pública ocorreu em Atenas, em outubro de 2022, quando foi a um restaurante almoçar com sua esposa, a rainha Ana Maria, e suas duas irmãs, a rainha Sofia da Espanha e a princesa Irene. Embora ele tenha permanecido imperturbável durante a refeição, turistas espanhóis notaram mais tarde a Rainha Sofia e um civil grego reconheceu o ex-rei, que estava sendo empurrado em uma cadeira de rodas com cateteres nasais que lhe forneciam oxigênio suplementar, gerando preocupações com sua saúde. Seus problemas cardíacos e de mobilidade "pioraram" nos doze meses anteriores à sua morte e resultaram em várias hospitalizações em 2022. Ele também sofreu um caso grave de COVID-19.

 Morte 
Em 9 de janeiro de 2023, foi revelado que Constantino havia sido hospitalizado e estava em estado "grave, mas estável". Dizia-se que sua família estava ao seu lado, e seus dois filhos, o príncipe herdeiro Paulo e o príncipe Nicolau, estavam reunidos na Mansão Maximos para discutir os eventos que ocorreriam após sua morte. A nora de Constantino, a princesa Tatiana, foi vista acendendo uma vela na igreja em oração por sua saúde. Ele foi colocado na unidade de terapia intensiva do Hospital privado Hygeia após um derrame, antes de morrer no dia seguinte aos 82 anos.

Sua morte vazou publicamente por um relatório da Associated Press, que fazia referência à equipe do hospital. O escritório particular de Constantino posteriormente anunciou formalmente: "É com profunda tristeza que a família real anuncia que Sua Majestade o Rei Constantino, amado marido, pai e irmão, faleceu ontem."

Constantino II deixa sua esposa, a rainha Ana Maria, suas irmãs, a rainha Sofia e a princesa Irene, e seus cinco filhos, o príncipe herdeiro Paulo, o príncipe Nicolau, a princesa Alexia, a princesa Teodora e o príncipe Filipe, além de nove netos. Ele também deixa sete afilhados; Príncipe Constantino dos Países Baixos, Margarida, Guardiã da Coroa da Romênia, William, Príncipe de Gales, Lady Gabriella Kingston, Grão-Duque George Mikhailovich da Rússia, e os gêmeos Philip e Alexander da Iugoslávia.

 Funeral 
Foi anunciado que uma discussão seria realizada mais tarde naquele dia na Mansão Maximos para decidir se um funeral de estado é apropriado. Após a discussão, foi decidido que Constantino não receberia um funeral de estado e seria enterrado como um cidadão privado. Também foi anunciado que seu local de sepultamento seria no Palácio Tatoi, onde outros membros da família real grega foram enterrados. O funeral ocorrerá na Catedral Metropolitana de Atenas na segunda-feira, 16 de janeiro. Lina Mendoni, ministra da Cultura e Esportes, será a representante do governo no enterro. De outros convidados ainda não foram anunciados. O governo também recusou os pedidos de velório para o corpo de Constantino. Muitos "políticos de direita" teriam ficado chateados com a decisão de nem um funeral de estado nem uma mentira no estado, algo que foi solicitado por sua família. Kyriakos Mitsotakis defendeu a decisão do governo insistindo que Constantino era apenas o líder do "Reino da Grécia, que não existe mais". Apesar disso, uma procissão fúnebre ainda ocorrerá fora da Catedral Metropolitana de Atenas. Em 12 de janeiro de 2023, a Rainha Sofia de Espanha, a Princesa Irene e a Princesa Nina, assim como o noivo da princesa Teodora, Matthew Kumar, foram fotografados visitando o cemitério real no Palácio Tatoi para os preparativos nos túmulos reais antes do funeral de Constantino.

Mitsotakis recebeu muita reação da mídia e do público sobre sua decisão e, para evitar a falta de votos nas próximas eleições, ele mais tarde concordou em colocar o corpo de Constantine em exibição em um estado não oficial, enquanto também dava a ele as "honras de um líder de estado", apesar de um funeral privado. O corpo de Constantino ficará na Capela Agios Eleftherios das 6:00 às 10:00 (UTC+2) para permitir que o público preste suas homenagens. Em seguida, uma procissão na Catedral Metropolitana de Atenas ocorrerá às 12h (UTC+2) antes do início do funeral. Estarão presentes cerca de 200 pessoas, incluindo nove monarcas, razão pela qual o vice-primeiro-ministro da Grécia, Panagiotis Pikrammenos, agora também representará o governo. Mitsotakis também está permitindo que qualquer membro do parlamento grego participe por conta própria, se desejar. O arcebispo Jerônimo II presidirá a cerimônia.

Após o funeral, o corpo de Constantino será conduzido por 29 quilômetros até o Palácio Tatoi para um enterro privado, onde não haverá imprensa ou fotografias, conforme solicitado por sua família. Espera-se que o enterro tenha cerca de 60 participantes, todos os quais participarão de um jantar memorial à noite. Foi relatado que as equipes do Palácio de Tatoi trabalharam freneticamente para limpar a terra ao redor, que foi queimada nos incêndios florestais de 2021 na Grécia. Novas árvores foram plantadas, árvores queimadas removidas, novos caminhos de cascalho foram instalados e uma igreja próxima foi consertada. A polícia afirmou que "estará presente em pontos vitais ao redor da catedral metropolitana e de Tatoi, bem como no percurso do cortejo fúnebre e nos locais onde ficam os funcionários convidados". O funeral pode ser transmitido pela televisão e online pela Hellenic Broadcasting Corporation (ERT).

Os convidados reais começaram a chegar à Grécia em 15 de janeiro de 2023. A maioria está hospedada no Hotel Grande Bretagne. A limpeza em Tatoi também foi concluída e revisada por Mendoni e pelo vice-ministro do Meio Ambiente, Giorgos Amyras. Muitas fotos de Tatoi e membros da família real grega foram divulgadas pela agência grega Thema. Espera-se que 1.000 policiais trabalhem em Atenas para garantir o funeral, bem como cinco drones e dois helicópteros circulando a Metropolis Road, que estará fechada ao público das 6h às 14h (UTC+2).

 Convidados 
 família imediata 
 Rainha Ana Maria, a viúva do rei Príncipe Herdeiro Paulo e Princesa Herdeira Maria Chantal, filho e nora do rei Princesa Olympia, neta do rei Príncipe Constantino Alexios, neto do rei Príncipe Achileas Andreas, neto do rei Príncipe Odysseas-Kimon, neto do rei Príncipe Aristidis-Stavros, neto do rei Princesa Alexia e Carlos Morales Quintana, filha e genro do rei Arrietta Morales y de Grecia, neta do rei Anna Maria Morales y de Grecia, neta do rei Carlos Morales y de Grecia, neto do rei Amelia Morales y de Grecia, neta do rei Príncipe Nicolau e Princesa Tatiana, filho e nora do rei Princesa Teodora e Matthew Kumar, filha do rei e seu noivo Príncipe Filipe e Princesa Nina, filho e nora do rei Rainha Sofia e Rei Juan Carlos I da Espanha, irmã e cunhado do rei O Rei e a Rainha da Espanha, sobrinho do rei e sua esposa A Princesa das Astúrias, sobrinha-neta do rei Infanta Sofia da Espanha, sobrinha-neta do rei A Duquesa de Lugo, sobrinha do rei Felipe de Marichalar y Borbón, sobrinho-neto do rei Victoria de Marichalar y Borbón, sobrinha-neta do rei Infanta Cristina de Espanha, sobrinha do rei Juan Urdangarin y Borbón, sobrinho-neto do rei Pablo Urdangarin y Borbón, sobrinho-neto do rei Miguel Urdangarin y Borbón, sobrinho-neto do rei Irene Urdangarin y Borbón, sobrinha-neta do rei Princesa Irene, irmã do rei Príncipe Michael e Marina Karella, primo em primeiro grau do rei e sua esposa Princesa Alexandra, prima em segundo grau do rei A Duquesa de Aosta, prima em segundo grau do rei (e esposa do primo em primeiro grau do rei)
 Princesa Tatiana Radziwiłł, prima em segundo grau do rei Grécia 
 Panagiotis Pikrammenos, vice-primeiro-ministro da Grécia
 Lina Mendoni, Ministra da Cultura e Esportes

 Estrangeiro 
 Membros das casas reais reinantes 
 O Rei e a Rainha da Bélgica, primo em terceiro grau do rei e sua esposa A Rainha da Dinamarca, cunhada do rei O Príncipe Herdeiro da Dinamarca, sobrinho do rei Príncipe Joaquim da Dinamarca, sobrinho do rei A Princesa Viúva de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, cunhada do rei Princesa Alexandra, Condessa Ahlefeldt-Laurvig-Bille, sobrinha do rei O Rei e a Rainha da Jordânia
 Princesa Sarvath al-Hassan da Jordânia
 O Grão-Duque de Luxemburgo, primo em terceiro grau do rei A Princesa Margarida de Liechtenstein, prima em terceiro grau do rei (representando o Príncipe de Liechtenstein)
 O Príncipe de Mônaco, primo em sexto grau do rei A Princesa de Hanover, prima em sexto grau do rei (e esposa do primo em primeiro grau do rei ) O Rei de Marrocos
 Princesa Beatriz dos Países Baixos, prima em quarto grau do rei O Rei e a Rainha dos Países Baixos, primo em quarto grau do rei e sua esposa O Príncipe Herdeiro e a Princesa Herdeira da Noruega, primo de terceiro grau do rei (primo de segundo grau da rainha Ana Maria) e sua esposa Princesa Marta Luísa da Noruega, prima em terceiro grau do rei (prima em segundo grau da rainha Ana Maria) O Rei e a Rainha da Suécia, primo em terceiro grau do rei (primo em primeiro grau da rainha Ana Maria) e sua esposa Princesa Cristina, Sra. Magnuson, prima em terceiro grau do rei (prima em primeiro grau da rainha Ana Maria) O Príncipe e a Princesa de Gales, primo em segundo grau do rei (e afilhado) e sua esposa (representando o Rei do Reino Unido)
 A Princesa Real e o vice-almirante Sir Timothy Laurence, primo em segundo grau do rei e seu marido O Conde e Condessa de Wessex e Forfar, primo em segundo grau do rei e sua esposa Princesa Alexandra, a Honorável Lady Ogilvy, prima em segundo grau do rei Lady Gabriella Kingston, prima em segundo grau do rei (e afilhada) Membros de casas reais não reinantes 
 O Margrave e Margravine de Baden, primo de segundo grau do rei e sua esposa Czar Simeão II da Bulgária, primo em quarto grau do rei Imperatriz Farah Pahlavi do Irã
 Príncipe Consorte Radu da Romênia, marido da afilhada do rei e primo em primeiro (representando a Guardiã da Coroa da Romênia)
 Grã-Duquesa Maria Vladimirovna da Rússia, prima em terceiro grau do rei O Príncipe Herdeiro Alexandre e a Princesa Catarina da Iugoslávia, primo de primeiro grau do rei e sua esposa''

Reações

Família 
 A princesa Tatiana, nora de Constantino, disse no Instagram: "É quase impossível postar uma foto quando você quer dizer tanto e não há palavras suficientes para descrever o homem maravilhoso que você era e como me sinto abençoado e honrado. para fazer parte de sua família amorosa unida." Ela afirmou que ele a ensinou o que significa "amor ao país", além de afirmar que foi "uma honra ser sua nora" e que ele faz "muitas saudades e será amado para sempre".

Grécia 
 O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, reagiu à morte do ex-rei em comunicado. Ele disse sobre sua morte: "Sua morte é, em nível humano, o epílogo formal de um capítulo que foi encerrado e encerrado com o referendo de 1974."  Misotakis também deu à família de Constantino suas "sinceras condolências".

Estrangeiro

realeza reinante 
 Dinamarca – Em um comunicado da família real dinamarquesa , foi dito: "É com grande tristeza que Sua Majestade a Rainha e a Família Real receberam o anúncio de que Sua Majestade o Rei Constantino II da Grécia faleceu na noite de terça-feira. O real os pensamentos da família estão atualmente com Sua Majestade a Rainha Ana-Maria e toda a família grega". Ele também disse que as bandeiras seriam hasteadas a meio mastro no palácio real dinamarquês Amalienborg.

Realeza não reinante 
 Albânia – Em uma declaração no Twitter, Leka II, Príncipe Herdeiro da Albânia disse: "Minhas sinceras condolências à Família Real Grega pelo falecimento de Sua Majestade o Rei Constantino II. Minhas orações e pensamentos estão com Seu herdeiro, o Príncipe Herdeiro Pavlos da Grécia e Seu estimado família."
 Brasil – Em um comunicado da Casa Imperial do Brasil, foi dito: "A Família Imperial Brasileira e a Família Real Grega sempre mantiveram boas relações, e seus membros se encontram em cerimônias oficiais e Por isso, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, após ser informado do falecimento do Rei Constantino II, seu primo distante, enviou na quarta-feira, 11 de janeiro, uma mensagem de condolências ao filho e sucessor dinástico Príncipe Pavlos, Chefe da Casa Real da Grécia."
 França – Jean, Conde de Paris emitiu um comunicado: "Minha esposa e eu estamos tristes ao saber da morte de Sua Majestade o Rei Constantino II da Grécia. Ele era um homem corajoso que enfrentou anos passados ​​longe de seu país. O Rei Constantino havia colocado a bandeira helênica no centro de sua vida e de suas esperanças e foi nestas terras que viveu seus últimos momentos. Envio minhas condolências a Sua Majestade a Rainha Anne-Marie e seus filhos e meus mais afetuosos pensamentos neste momento doloroso."
 Irã – Reza Pahlavi, Príncipe Herdeiro do Irã emitiu: "O falecido rei Constantino era um homem de grande integridade que serviu seu povo e sua nação. Desde muito jovem, fui testemunha do calor que Sua falecida Majestade e a Rainha Anne-Marie mostraram a meus pais e o afeto eles tinham por nossa nação. Nossas famílias sempre sentiram um vínculo especial como filhos de duas das maiores civilizações do mundo. Nos anos que se seguiram à trágica mudança em nosso próprio país, tive a oportunidade de visitar o falecido rei em muitas ocasiões e Sempre me lembrarei de nosso tempo juntos com carinho. Apresento minhas sinceras condolências a Sua Majestade a Rainha Anne-Marie, Sua Alteza o Príncipe Herdeiro Pavlos, Sua Majestade a Rainha Sofia da Espanha e ao povo grego por sua perda."
 Romênia – Uma declaração no site e na mídia social da Casa Real da Romênia dizia: "A Família Real da Romênia soube com muita angústia da morte de Sua Majestade o Rei Constantino II dos Helenos. O Rei Constantino esteve em toda a sua vida perto de a Família Real da Romênia, à Rainha-Mãe Helena , irmã de seu pai, bem como ao Rei Miguel e à Rainha Ana . Custódia da Coroa Margareta, bem como às Princesas Elena , Irina , Sofia e Maria, conhecem o tio desde a infância. Por mais de sete décadas, as duas famílias sempre se encontraram na Grécia, depois na Suíça, na Grã-Bretanha e também em várias capitais europeias, em eventos públicos ou privados. O Rei Constantino foi Padrinho de Sua Majestade Margareta e também Padrinho do casamento ortodoxo do Custódio da Coroa e do Príncipe Radu , em Lausanne, em 1996. O Rei Constantino, como toda a sua família, esteve sempre fielmente presente em todos os eventos importantes, sejam eles feliz ou triste, da Família Real da Romênia. Que Deus o tenha em paz!"
 Rússia – O Grão-Duque George Mikhailovich da Rússia emitiu: "Memória eterna ao meu padrinho, Sua Majestade, o Rei Konstantinos II dos Helenos. Que o Senhor receba sua alma em Seu Reino."
 Sérvia – Uma declaração maior em seu site da ex -família real sérviadisse: "SAR o príncipe herdeiro Alexander e a família real da Sérvia enviam suas condolências e mais profundas condolências a HM Queen Anne-Marie, às irmãs do falecido rei HM Queen Sophia da Espanha e SAR a princesa Irene da Grécia, seus filhos SAR o príncipe herdeiro Pavlos, SAR Princesa Alexia, SAR o Príncipe Nikolaos, SAR a Princesa Theodora e SAR o Príncipe Philippos, e todos os outros membros da Família Real da Grécia por sua perda extremamente triste. Durante esses momentos mais difíceis, a Família Real da Sérvia compartilha luto e dor pela falecimento de Sua Majestade e envia orações ao Senhor para lembrar o falecido Rei em Sua misericórdia. Sua falta será muito sentida, mas a memória dele será mantida para sempre, com grande amor e respeito."

Casa de Glücksburg
2023 na Grécia
Constantino II da Grécia
Funerais